The Desert Song steht für:

 The Desert Song (Operette), Operette von Sigmund Romberg (1926)
 The Desert Song (1929), Film von Roy Del Ruth (1929)
 The Desert Song, Originaltitel des Films Liebeslied der Wüste (1943) von Robert Florey
 The Desert Song, Originaltitel des Films El Khobar – Schrecken der Wüste von H. Bruce Humberstone (1953)